— американский и японский актёр. Романизация имени — Sessue Hayakawa.

Биография 
Сэссю Хаякава родился 10 июня 1889 года в городке  (в настоящее время — город Минамибосо в префектуре Тиба). Семья Хаякава принадлежала к сословию самураев. Сэссю учился в японском офицерском морском училище. В результате подводного погружения у него лопнули барабанные перепонки. Это прервало его карьеру военного офицера. В восемнадцать лет Сэссю Хайакава попытался совершить харакири. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. После этого он долгое время вел жизнь отшельника в отдалённом храме.

В 1909 году Сэссю приехал в США. В 1913 году он получил диплом бакалавра искусств Чикагского университета. Вместе с женой, Цуру Аоки, играл в пьесе «Тайфун», в Сан-Франциско, где его и увидел Томас Инс. Чета снялась в двух больших фильмах, поставленных Инсом в 1914 году: «Гнев богов» и «Тайфун». Кроме того, он сняся в фильме 1913 года «Битва при Геттисберге». и в фильме «Обман» Сесила Де Милля.

Признание и награды 

1957 — номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, за роль полковника Сайто в фильме «Мост через реку Квай».

Творчество

Фильмография 
 1912 — Немезида / His Nemesis
 1913 — Битва при Геттисберге / The Battle of Gettysburg
 1914 — Тайфун / The Typhoon — Токорама
 1914 — Гнев богов / 
 1914 — Последний из рода / 
 1915 — Вероломство / Temptation
 1915 — Обман / The Cheat
 1919 — Серый горизонт / The Gray Horizon
 1937 — Ёсивара / Yoshiwara
 1949 — Токийский Джо / Tokyo Joe
 1955 — Дом из бамбука / House of Bamboo
 1957 — Мост через реку Квай / The Bridge on the River Kwai — полковник Сайто
 1959 — Зеленые поместья / Green Mansions
 1960 — Швейцарская семья Робинзонов / Swiss Family Robinson
 1966 — Дневной мечтатель / The Daydreamer

Ссылки 
 Japan Times Article on Hayakawa
 Sessue Hayakawa: Silent Cinema and Transnational Stardom by Daisuke Miyao (Duke University Press, 2007).
 Sessue Hayakawa Gallery at Silent Gents
 Sessue Hayakawa: East and West, When the Twain Met
 Literature on Sessue Hayakawa

Актёры США
Актёры Японии